São Silvano - Santo Católico
 Silvanus - Deus Romano
 Silvanus - género de coleóptero

Desambiguações de santos